Го́дфри () — английская фамилия.

Носители фамилии 
 Годфри, Бен (род. 1998) — английский футболист.
 Годфри, Джордж (род. 1944) — американский кёрлингист.
 Годфри, Линард (1921—1993) — британский антрополог.
 Годфри, Линси (род. 1988) — американская актриса мыльных опер.
 Годфри, Питер (1899—1970) — английский актёр и кинорежиссёр, который в 1930—1950-х годах работал в Голливуде.
 Годфри, Рут (1922—1985) — американская киноактриса.
 Годфри, Уильям (1889—1963) — английский кардинал.
 Годфри, Эдмунд Берри (1621—1678) — английский судья и ярый сторонник протестантизма.

Вымышленные персонажи 
 Семья Годфри и принадлежащая им корпорация в телесериале «Хемлок Гроув».

Носители имени 
 Годфри Отвиль — старший законнорождённый сын великого графа Сицилии Рожера I, граф Рагузы.

Топонимы 
 Годфри — тауншип в округе Полк, Миннесота, США.

См. также 
 Готтфрид